Mao – miasto w Czadzie
 Mao – miasto w Dominikanie
 Mao Zedong – chiński przywódca
 mundurek Mao
 Mao – grupa etniczna w Afryce
 MAO (monoaminooksydaza) – enzym

Zobacz też:
 Maó – stolica Minorki
 Mão – brazylijski piłkarz plażowy